Wojdowski ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Wojdowski (1565–1622), unitarischer Theologe
 Bogdan Wojdowski (1930–1994), polnischer Schriftsteller